Свидова — населённые пункты Украины:

 Свидова — посёлок, Мурованокуриловецкий район, Винницкая область.
 Свидова — село, Чортковский район, Тернопольская область.
 Свидова (гора) — гора на Украине